Lo svedese Mats Wilander riesce a interrompere il dominio agli US Open di Ivan Lendl che perdurava da 3 anni battendo il cecoslovacco in finale per 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4. In questa finale si registrano diversi record: con la sua durata di 4 ore e 54 minuti diventa la più lunga finale dell'era Open, Wilander, con questa vittoria, riesce a chiudere 3/4 di Slam dopo le sue vittorie agli Australian Open e al Roland Garros, impresa che non riusciva dai tempi di Jimmy Connors che nel 1974 riuscì a vincere 3 prove del Grande Slam su 4. Con questa vittoria Mats diventa il nuovo numero 1 della classifica ATP che durerà per 20 settimane prima di essere scavalcato nuovamente da Lendl e non diventarlo mai più. Con questa sconfitta Lendl perde il primato del ranking ATP e si vede sfuggire il record di 159 settimane consecutive al numero 1 che apparteneva a Connors fermandosi a quota 157. Wilander con questa vittoria incassa un assegno di $, mentre a Lendl ne vanno $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1988